Il Campionato europeo maschile di pallacanestro 2013, noto anche come EuroBasket 2013, è stata la 38ª edizione della manifestazione continentale. Si è svolta in Slovenia dal 4 al 22 settembre 2013. Per la seconda volta nella storia vi hanno partecipato 24 squadre, così come accaduto nell'edizione 2011. Questa edizione è valsa come qualificazione al mondiale 2014, cui partecipano le prime 6 classificate, ad esclusione della Spagna già qualificata come paese ospitante. Le stesse prime 6 squadre sono anche automaticamente qualificate per la successiva edizione 2015.

Il titolo di Campione d'Europa è stato conquistato dalla , al primo successo nella storia della manifestazione continentale. Al secondo posto si è classificata la , al terzo la .

Squadre partecipanti 

Vi partecipano di diritto 8 squadre. Le altre 16 accedono alla fase finale tramite il torneo di qualificazione.

Paese ospitante:
 

Qualificate dopo le Olimpiadi 2012:
 
 
 

Qualificate dopo il Torneo di qualificazione olimpica 2012:
 
 
 
 

Qualificate dopo le qualificazioni EuroBasket 2013:

Sedi delle partite

Risultati

Prima fase a gruppi 
La prima fase a gruppi prevedeva che le prime tre squadre di ciascun gruppo accedessero alla seconda fase. Le squadre classificate dal 4º al 6º posto sono state eliminate.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Seconda fase a gruppi 
Le dodici squadre qualificate sono state divise in due gruppi di 6. Le squadre provenienti dallo stesso girone non hanno giocato un'ulteriore partita tra loro, ma si sono riportati i risultati degli scontri diretti della prima fase. Le migliori quattro squadre dei due gironi sono avanzate ai quarti di finale.

Gruppo E

Gruppo F

Fase ad eliminazione diretta 
Tutti gli incontri della fase ad eliminazione diretta vengono disputati presso la Arena Stožice di Lubiana.

Tabellone gare 5º - 8º posto

Quarti di finale

Gare 5º - 8º posto

Semifinali

Finali
7º - 8º posto

5º - 6º posto

3º - 4º posto

1º - 2º posto

Classifica finale

Statistiche

Individuali

Punti

Rimbalzi

Assist

Palle rubate

Stoppate

Premi individuali

MVP del torneo 
  Tony Parker

Miglior quintetto del torneo 
 Playmaker:  Tony Parker
 Guardia tiratrice:  Goran Dragić
 Ala piccola:  Bojan Bogdanović
 Ala grande:  Linas Kleiza
 Centro:  Marc Gasol

Collegamenti esterni